Friedrich Oetker ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Oetker (Politiker) (1809–1881), deutscher Jurist, Publizist und Politiker
 Friedrich Oetker (Rechtswissenschaftler) (1854–1937), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Friederich Oetker (* 1982), deutscher Filmproduzent und Autor